A Segunda División 1983–84-es szezonja volt a bajnokság ötvenedik kiírása. A bajnokságban 20 csapat vett részt, a győztes a Real Madrid CF tartalékcsapata, a Castilla lett. Érdekesség, hogy végül sem az első, sem a második helyezett Bilbao Athletic sem jutott fel, ugyanis a tartalékcsapatok nem szerepelhetnek az anyaegyesületükkel egy osztályban.

Végeredmény

Segunda División szezonok
Spanyol 2
Spanyol 2